

Localidades
Rock Island (Flórida)
Rock Island (Illinois)
Rock Island (Oklahoma)
Rock Island (Washington)
Ou ainda:
Rock Island Arsenal

Outros
Rock Island (álbum)

Desambiguações de topônimos